

Források 

 
Települések listái országok szerint